Reusner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Reusner (1496–1582), deutscher Mystiker und Dichter
 Bartholomäus Reusner (auch: Reußner, Reissner, Reusnerus; 1565–1629), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christian Gottlieb Reusner (* 1672 in Liegnitz), deutscher Mediziner

 Elias Reusner (auch: Reusnerus; 1555–1612), deutscher Historiker

 Jeremias Reusner (auch: Reußner, Reusnerus; 1590–1652), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Reusner (1598–1666)
 Johann Bartholomäus Reusner (auch: Reußner, Reusnerus; 1613–1660), deutscher Jurist und Oberkonsistorialrat in Dresden
 Nikolaus von Reusner (auch: Reusnerus; 1545–1602), deutscher Rechtswissenschaftler